Roger Karoutchi, homme politique français.
 Mike Karoutchi, chanteur israélien.

Homonymie
Homonymie de patronyme